Le cœur a ses raisons est souvent une référence à la phrase des Pensées de Pascal : « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. »

Cette phrase peut aussi désigner :
 Le cœur a ses raisons : une pièce de théâtre française de Cavaillet et Flers, écrite en 1902.
 Le cœur a ses raisons : un feuilleton télévisé parodique québécois de 2005-2007 créé par Marc Brunet.
 Le cœur a ses raisons : roman de Frank G. Slaughter, publié en 1950.
 Le cœur a ses raisons : un film israélien de 2012 réalisé par Rama Burshtein.
 Le cœur a ses raisons : une série télévisée américaine de Michael Landon Jr. depuis 2014.
 Le cœur a ses raisons : Le Journal d'une institutrice, téléfilm américain réalisé par Michael Landon Jr. et pilote de la série Le cœur a ses raisons.
 Le cœur a ses raisons : Épisode 8 de la saison 7 de la série Dexter.